Team Liquid — мультигейминговая киберспортивная организация, основанная в 2000 году в Нидерландах. Изначально команда представляла собой клан по игре StarCraft: Brood War, в 2010 году переключившись на StarCraft 2. В конце 2012 году организация подписала состав по игре Dota 2, а в 2017 стала победителем крупнейшего международного турнира по Dota 2 The International 2017.

Dota 2 
Первый состав Team Liquid по Dota 2 появился в конце 2012 года, когда организация подписала игроков ранее расформированной команды compLexity. Коллектив сразу стал одним из сильнейших на американской сцене, одержал победу в ряде турниров, а на чемпионате мира The International 2013 занял высокое 7-8 место. По ходу турнира команда выбила фаворитов — китайскую команду LGD, а игроки ixmike88 и FLUFFNSTUFF стали любимцами публики.

Следующий сезон стал для «жидких» менее успешным. Команду сопровождали постоянные изменения состава, в ходе которых к Team Liquid присоединился популярный киберспортсмен Джимми Хо (DeMoN). Его участие помогло занять на The International 2014 9-10 место, однако после окончания турнира состав по Dota 2 был распущен.

9 октября 2015 тег «Team Liquid» возвращается в Dota 2: организация подписывает состав команды 5Jungz под руководством известного киберспортсмена KuroKy. Несмотря на провал в квалификациях к Frankfurt Major, Team Liquid успешно выступает на следующих «мажорах», заняв второе место на Shanghai Major и Manila Major. Удачные выступления не удалось увенчать хорошим выступлением на главном турнире года, и на The International 2016 Team Liquid занимают лишь 7-8 место.

Организация принимает решение не вносить существенных изменений в состав, что даёт отличные результаты в начале 2017 года. Коллектив одерживает победу на турнирах SL i-League StarSeries Season 3, SL-i League Invitational #2 и Epicenter Season 2, и получает прямое приглашение на The International 2017. Считаясь одним из фаворитов турнира, Team Liquid одерживает победу. Чемпионами в составе команды становятся Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми (поддержка, капитан), Амер «Miracle-» аль-Баркави (средняя линия/керри), Марун «GH» Мерхей (поддержка), Иван «MinD_ContRoL» Бориславов (сложная линия) и Лассе «MATUMBAMAN» Урпалайнен (керри/средняя линия).

12 июня 2019 года организация сообщила о том, что Лассе «MATUMBAMAN» Урпалайнен покидает команду. В интервью Лассе сказал: «Наш игровой стиль в Team Liquid изжил себя, а мы не могли ничего с этим поделать. Возможно, дело было в простой лени или нежелании меняться». Вскоре его заменил игрок средней линии Омар «w33» Аливи, а Miracle- перешёл на позицию «средняя линия/керри».

13 сентября 2019 года игроки состава Team Liquid по Dota 2 покинули организацию.

9 Декабря 2022 года организация сообщила о присоединении Михала «Nisha» Янковски на роль мидера. Майкл «micKe» Ву займет роль керри.

Counter-Strike: Global Offensive

Текущий состав

Достижения

Прежние игроки

StarCraft II

Примечания 

Профессиональные киберспортивные организации
Команды StarCraft II